gázló (hidrológia), vízi átkelőhely
 gázló (növénynemzetség), növénynemzetségek: Hydrocotyle, Centella; ezeken belül több növényfajt is említenek egyszerűen ezzel a névvel: Hydrocotyle vulgaris, Centella asiatica
 Gázló (Kövesliget község), település Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban, Kövesliget községben
 Gázló (Ilosva község), település Ukrajnában, Kárpátalján, a Huszti járásban, Ilosva községben